Фиби Дайневор (; родилась 17 апреля 1995, Траффорд, Большой Манчестер, Великобритания) —  британская актриса, получившая известность благодаря роли Дафны Бриджертон в телесериале «Бриджертоны» (2020).

Биография 
Фиби Дайневор родилась 17 апреля 1995 года в английском Траффорде в семье сценариста Тима Дайневора и актрисы Салли Дайневор. Карьеру она начала в 2009 году, снявшись в телесериале «Мост Ватерлоо». Известность получила благодаря роли Дафны Бриджертон в телесериале «Бриджертоны» (2020), принесшей ей номинацию на награду Американской Гильдии киноактёров в категории «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале».

В 2021 году Дайневор начала встречаться с актером и комиком Питом Дэвидсоном. В августе 2021 года СМИ сообщили, что они расстались, однако они не подтверждали эту информацию.

Фильмография

Примечания 

Актёры Великобритании